Slivnica est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Slivnica, une localité située dans la municipalité de Posedarje, comitat de Zadar ;
en Serbie
Slivnica, un village situé dans la municipalité de Dimitrovgrad, district de Pirot ;
Slivnica, un village situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja.